Carlo Azeglio Ciampi (1920-2016), homme d'État italien ;
 Marcel Ciampi (1891-1980), pianiste français ;
 Matteo Ciampi (né en 1996), nageur italien ;
 Piero Ciampi (1934-1980), chanteur italien ;
 Sebastiano Ciampi (1769-1847), philologue italien ;
 Silvano Ciampi (né en 1932), ancien coureur cycliste italien ;
 Vincenzo Legrenzio Ciampi (1719–1762), compositeur italien d'opéra ;
 Yves Ciampi (1921-1982), réalisateur français.